Andrey Vladimirovich Grechin (en , Andreï Vladimirovitch Gretchine), né le  à Barnaoul, est un nageur russe en activité, spécialiste des épreuves de crawl, aussi appelées nage libre.

Carrière 
Il obtient sa première médaille d'or dans une compétition internationale en faisant partie du relais russe victorieux du 4 × 100 mètres 4 nages des Championnats d'Europe de natation 2008, puis remporte le titre en 2010 sur le relais 4 ×  nage libre. En , lors des Championnats d'Europe en petit bassin, il remporte une nouvelles médaille avec le relais 4 ×   nage libre.

Aux Jeux olympiques de 2012 de Londres, Andrey Grechin décroche la médaille de bronze sur le relais 4 ×  nage libre avec ses coéquipiers Nikita Lobintsev, Danila Izotov et Vladimir Morozov dans un temps de , respectivement derrière la France et les États-Unis.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques 2012 à Londres (Royaume-Uni) :
  Médaille de bronze au titre du relais 4 ×  nage libre.

Championnats du monde

En grand bassin 
 Championnats du monde 2009 à Rome (Italie) :
  Médaille d'argent au titre du relais 4 ×  nage libre.
 Championnats du monde 2013 à Barcelone (Espagne) :
  Médaille de bronze au titre du relais 4 ×  nage libre.
 Championnats du monde 2015 à Kazan (Russie) :
  Médaille d'argent au titre du relais 4 ×  nage libre.

En petit bassin

Championnats d'Europe

En grand bassin 
 Championnats d'Europe 2006 à Budapest (Hongrie) :
  Médaille d'argent au titre du relais 4 ×  nage libre.

 Championnats d'Europe 2008 à Eindhoven (Pays-Bas) :
  Médaille d'or au titre du relais 4 ×  4 nages.

 Championnats d'Europe 2010 à Budapest (Hongrie) :
  Médaille d'or au titre du relais 4 ×  nage libre.

 Championnats d'Europe 2014 à Berlin (Allemagne) :
  Médaille d'argent au titre du relais 4 ×  nage libre.

En petit bassin 
 Championnats d'Europe 2011 à Szczecin (Pologne) :
  Médaille d’argent au titre du relais 4 ×  nage libre.

 Championnats d'Europe 2012 à Chartres (France) :
  Médaille d’argent au titre du relais 4 ×   nage libre mixte.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Barnaoul
Nageur russe
Nageur de nage libre
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Médaillé de bronze olympique russe